Sparplan steht für:
 Banksparplan, monatliche Geldanlage bei einem Kreditinstitut
 Fondssparplan, Sparvertrag mit regelmäßiger Einzahlung in einen Investmentfonds